Торникрофт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1850—1925) — британский скульптор.
 Торникрофт, Мишин (род. 1987) — зимбабвийская гребчиха, участница летних Олимпийских игр 2012 года, двукратная чемпионка Африки.
 Торникрофт, Томас (1815—1885) — британский скульптор и инженер.
 Торникрофт, Томас (1881—1955) — британский гонщик на моторных лодках, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.

См. также 
 John I. Thornycroft & Company